Хорн може да се отнася за:
 География
 Хорн - град в Австрия
 Хорн - град в Холандия
 Нос Хорн - нос на остров Огнена земя, най-южната точка на Южна Америка
 Хорн - окръг в Австрия
 Личности
 Алфред Хорн - математик от САЩ
 Арвид Хорн - шведски държавник
 граф Густав Хорн – шведски военачалник
 Дюла Хорн - унгарски политик, министър-председател през 1994-98 г.
 Мерилин Хорн - оперна певица от САЩ
 Кино
 „Том Хорн“ - един от последните филми на Стийв Маккуин